Ackworth ist der Name folgender Orte:
 Ackworth (Iowa), Vereinigte Staaten
 Ackworth (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Ackworth (West Yorkshire), Vereinigtes Königreich